La spectroscopie à décharge luminescente peut être : 
 la  (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry, GDOES) si les espèces pulvérisées dans la lampe à décharge sont identifiées par leur spectre d’émission lumineuse ;

 la spectrométrie de masse à décharge luminescente (Glow Discharge Mass Spectrometry, GDMS) si les espèces pulvérisées dans la lampe à décharge sont identifiées par leur spectre de masse.

Spectroscopie